Бенигно Аки́но (Бениньо; ) — филиппинское имя испанского происхождения.
Носители:
 Бенигно Акино старший по прозвищу Игно (1894—1947) — филиппинский политик, сенатор, вице-президент страны в 1943—45 гг., отец Бенигно Акино младшего.
 Бенигно Акино младший по прозвищу Ниной (1932—1983) — филиппинский оппозиционный политик, национальный герой, супруг Корасон Акино, отец Бенигно Акино — третьего.
 Бенигно Акино III по прозвищу Нойной (1960—2021) — филиппинский политик, президент страны 2010—2016, сын Бенигно Акино — младшего и Корасон Акино.